Le Qatar Classic féminin 2011 est l'édition féminine 2011 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 16 au  avant une interruption de plusieurs années causée par des températures excessives. Nicol David gagne son  Qatar Classic, en battant Madeline Perry en finale.

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic
 Qatar Classic masculin 2011
 Saison 2011 de la WSA

Féminin 2011
WSA World Series 2011
Sport au Qatar en 2011
Sport en novembre 2011